Vincent Hardy peut désigner :
 Vincent Hardy (1955-), un dessinateur et scénariste belge de bande dessinée ;
 Vincent Hardy (?-), un journaliste sportif français.

Voir aussi